Скоморошье:

 Скоморошье — деревня в Никольском районе Вологодской области России.
 Скоморошье — село в Чортковском районе Тернопольской области Украины.